Андре́ Мажино́ (; 17 февраля 1877, Париж — 7 января 1932, там же) — французский политический и военный деятель.

Биография 
В 1897 стал доктором юриспруденции. В 1910 был избран депутатом Национального Собрания Франции. Когда началась Первая мировая война, пошёл на военную службу и был послан в Лотарингию. В сентябре 1914 получил звание сержанта за хладнокровие и храбрость. В ноябре 1914 был ранен под Верденом и награждён Военной медалью, высшей военной наградой Франции. 12 марта 1919 награждён за военные заслуги орденом Почётного легиона.

После войны возвратился в парламент. В 1922 был назначен военным министром в правительстве Раймона Пуанкаре. Был инициатором создания линии вооруженных укреплений на границе с Германией («Линии Мажино»). Строительство этой линии велось в 1929—1934. Стоимость этого строительства составила около 1 млрд долларов.

Тем не менее, Мажино так и не увидел окончания строительства линии. В декабре 1931 он подхватил тиф и 7 января 1932 умер в Париже. Линию укреплений назвали в его честь. Однако, линия оказалась неэффективной, поскольку гитлеровским танкам удалось прорваться через горы и болота, считавшимися непроходимыми для танков и обойти укрепления. В сентябре 1966 близ Вердена был установлен памятник в честь Мажино.

Андре Мажино был президентом французской федерации фехтования (Fédération française d’escrime) в 1919—1932, и президентом Международной федерации фехтования в 1921—1924

Примечания 

Главы военного ведомства Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона
Министры колоний Франции
Военные Франции
Умершие от тифа
Президенты Международной федерации фехтования
Участники Первой мировой войны (Франция)